Харьковский международный аэропорт, называвшийся «Основа» до 1940-х годов.
 Харьков-Основа (станция) — крупная железнодорожная узловая станция.